Lela kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Lela, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Lela, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar